NGC 1450-1, een elliptisch sterrenstelsel in het sterrenbeeld Eridanus
NGC 1450-2, een compact sterrenstelsel in het sterrenbeeld Eridanus